Putrescin N-hidroksicinamoiltransferaza
 Fenitoin